Litmanen ist der Familienname folgender Personen:

 Eeva Litmanen (* 1944), finnische Schauspielerin
 Hannu Litmanen (* 1958), finnischer Baseballspieler
 Henri Litmanen (* 1991), finnischer Baseballspieler
 Jari Litmanen (* 1971), finnischer Fußballspieler
 Kari Litmanen (1957–2012), finnischer Komponist
 Olavi Litmanen (* 1945), finnischer Fußballspieler